Nüsslin bzw. Nüßlin ist der Familienname folgender Personen:

 August Nüsslin (1812–1887), Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats in Baden, Staatsrat, Minister; Sohn des Friedrich August Nüsslin
 Fridtjof Nüsslin (* 1939), deutscher Medizinphysiker
 Friedrich August Nüsslin (1780–1863), deutscher Klassischer Philologe
 Otto Nüsslin (1850–1915), deutscher Zoologe und Forstwissenschaftler

Siehe auch:
 Nüsslein